Audi RSQ — концепт-кар, созданный компанией Audi специально для фильма «Я, робот» в 2004 году.

 Range Sum Query — вариант дерева отрезков: структура данных, позволяющая быстро изменять значения в массиве и находить сумму элементов  массива.